José da Silva est le nom de : 
 Aloísio José da Silva, est un footballeur brésilien né le  à Atalaia, dans l'État de l'Alagoas, au nord-est du Brésil. Il occupe actuellement le poste d'attaquant dans le club de Brasiliense FC.
 António José da Silva Garrido, né le , est un ancien arbitre portugais de football. International de 1973 à 1982, il est le premier arbitre à expulser deux joueurs dans un match de la coupe du monde 1978, lors du match Argentine-Hongrie (András Törőcsik et Tibor Nyilasi).
 José da Silva Varela, dit Zé, footballeur santoméen.
 José Manuel Ribeiro da Silva, est un coureur cycliste portugais né le  à Paredes et mort le  dans un accident d’avion.

José Da Silva est le nom de : 
 José Da Silva, un personnage de fiction qui apparaît dans plusieurs séries de AB Groupe comme Hélène et les Garçons, Les Vacances de l'amour, Le Miracle de l'amour